Пи́тер Па́трик Ло́ример (; 14 декабря 1946, Данди, Шотландия — 20 марта 2021) — шотландский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за «Лидс Юнайтед» и сборную Шотландии. В 2014 году был включен в Зал славы шотландского футбола.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе Лоример дебютировал в клубе «Лидс Юнайтед», за который играл на протяжении 16 сезонов и провёл за него более 400 матчей и забил более 150 голов. За годы проведённые в «Лидсе» Лоример вместе с командой сумел победить во всех основных английских турнирах, а также сыграть в финале всех трёх еврокубков. В начале 80-х годов карьера Лоримера близилась к закату и он её продолжил в северной Америке, играя за канадские клубы. В 1983 году Лоример вернулся в «Лидс» и провёл в нём ещё три сезона, завершив карьеру в 39 лет.

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Лоример дебютировал 5 ноября 1969 года в матче со сборной Австрии. Всего в составе сборной провёл 21 матч, в которых забил 4 гола. Выступал на чемпионате мира 1974 года, принял участие во всех трёх матчах своей сборной и отметился голом в ворота сборной Заира.

Достижения 
 Чемпион Англии (2): 1968/69, 1973/74
 Обладатель Кубка Англии: 1971/72
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1967/68
 Обладатель Суперкубка Англии: 1969
 Обладатель Кубка ярмарок (2): 1967/68, 1970/71
 Финалист Кубка обладателей кубков УЕФА: 1972/73
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1974/75
 Лучший бомбардир Кубка ярмарок: 1967/68
 Лучший бомбардир в истории «Лидс Юнайтед»: 254 гола

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Торонто Близзард» (1971—1984)
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс» (1974—1984)
Игроки ФК ЮКД
Члены Зала славы шотландского футбола